

Ondernemingen
 Lepper (fabrikant), Nederlands/Duits fabrikant van tassen en fietsonderdelen.

Personen
Andrzej Lepper, Pools politicus